Alfredo Dutra foi um compositor de música popular brasileira.

Obras 
Tu passaste por esse jardim

Compositores do Rio de Janeiro (estado)